Karagan kan syfta på följande:
 Qorağan, en ort i Azerbajdzjan
 Karagansläktet, ett släkte ärtväxter